Wyniki Grand Prix Australii, pierwszej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2005.

Lista startowa

Sesje Treningowe

Kwalifikacje

Wyścig

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki Grand Prix Australii na oficjalnej stronie Formuły 1

2005
2005 w Formule 1
2005 w Australii